

Patronyme 

 Alberto Cortez (1940-2019), compositeur et chanteur argentin ;
 Alexandria Ocasio-Cortez (1989-), femme politique américaine ;
 Dave "Baby" Cortez (1938-), organiste et pianiste de R&B  américain ; 
 Jayne Cortez (1934-2012), poète et militante afro-américaine ;
 Mario Rodríguez Cortez (1972-), footballeur péruvien ;
 Raul Cortez (1932-2006), acteur brésilien ;
 Ricardo Cortez, mathématicien américain ;
 Stanley Cortez (1908-1997), directeur de la photographie américain ;

Personnage fictif 
 Ana-Lucia Cortez, personnage fictif du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus.

Pseudonyme 

 Luigi Corteggi (1933-2018), illustrateur italien.

Toponyme 

 Cortez, une ville du Colorado ;
 Cortez, une census-designated place située en Floride.

Autres 
 Cortez, un jeu de société
 Goéland de Cortez, une espèce d'oiseaux d'Amérique du Nord

Voir aussi